Borwin ist der Name folgender Personen:

 Georg Borwin Herzog zu Mecklenburg (* 1956), Chef des Hauses Mecklenburg

 Karl Borwin zu Mecklenburg (1888–1908), deutscher Offizier

Siehe auch:
 BorWin1, Offshore-HGÜ-Verbindung
 BorWin Alpha, Offshore-Plattform
 BorWin Gamma, Offshore-Plattform
 Offshore-HGÜ-Systeme #Offshore-HGÜ-Anlagen in der Deutschen Bucht der Nordsee
 Borwinheim in Neustrelitz
 Borwinschule in Rostock
 Borwein